Гжегож Серочинський () (9 квітня 1970, Варшава) — польський лінгвіст та дипломат. Генеральний консул Республіки Польща у Харкові (2006—2010).

Життєпис 
Народився 9 квітня 1970 року у Варшаві. У 1996 році закінчив факультет прикладної лінгвістики і східнослов'янської філології і у 1998 факультет польських досліджень Варшавського університету, згодом отримав докторський ступінь в Інституті польської мови на факультеті польських досліджень у 2004 році.

У 1996 році почав свою професійну кар'єру, спочатку викладав у варшавських школах, потім працював в Управлінні Сенату (з 1998 року) при проведенні занять в Варшавському університеті (факультет польських досліджень, факультет права і управління) та Академії гуманітарних наук.

У 2006—2010 рр. — Генеральний консул Республіки Польща у Харкові (Україна).

У 2010 році — отримав звання почесного доктора Харківського національного університету мистецтв імені Іван Котляревського.

Автор публікацій 
 Uwagi o speleonimach sudeckich, «Prace Filologiczne», t. XLV, 2000, s. 513—518.
 Speleonimy regionu świętokrzyskiego, «Onomastica», t. 47, 2002, s. 99–106.
 Jakuba Parkoszowica «Traktat o ortografii polskiej», [w:] Teksty staropolskie. Analizy i interpretacje, red. S. Dubisz, W. Decyk-Zięba, Warszawa 2003, s. 241—250.
 Speleonimy sudeckie, [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiej onomastyki, red. Roma Łobodzińska, Wrocław 2003, s. 197—205.
 Innowacje frazeologiczne w kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, «Prace Filologiczne», t. XLVIII, 2003, s. 417—434.
 Frazeologia biblijna w kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, «Prace Filologiczne», t. XLIX, 2004, s. 437—451.
 Językowe środki perswazji w kazaniach kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, «Prace Filologiczne», t. L, 2005, s. 125—141.
 Ujazdów i niektóre inne nazwy Warszawy, [w:] Jazdów, red. Edward Rużyłło, Warszawa 2008, s. 42–48.
 Konstanty Antoni Gorski — artysta zapomniany, «Gazeta Festiwalowa» nr 1 (34), Białystok 2009.
 Konstanty Gorski — artysta zapomniany, [w:] Konstanty Gorski (1859—1924). Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 150. rocznicy urodzin Konstantego Gorskiego, Almanach Polski t. IV, Charków 2009, s. 8–12.
 Константин Горский — забытый артист, [w:] Konstanty Gorski (1859—1924). Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 150. rocznicy urodzin Konstantego Gorskiego, Almanach Polski t. IV, Charków 2009, s. 13–17.
 Konstanty Gorski, Utwory odnalezione, Zebrał i wstępem opatrzył Grzegorz Seroczyński, Charków 2010, ss. 248.
 Polska dyplomacja na Wschodzie w XX — początkach XXI wieku, red. Henryk Stroński i Grzegorz Seroczyński, Olsztyn–Charków 2010, ss. 656.

Примітки 

Уродженці Варшави
Випускники Варшавського університету
Дипломати Польщі
Консули Польщі в Харкові